Серебряный мяч () — награда, ежегодно присуждаемая португальской спортивной газетой A Bola, игроку забившему наибольшее количество голов в чемпионате Португалии, начиная с 1952 года. До этого времени награда называлась Серебряная бутса (). За  обладателями награды стали .

Самым успешным футболистом является Эйсебио, становившийся лучшим бомбардиром . За Эйсебио следуют Фернанду Пейротеу и Фернанду Гомиш, которые по  были лучшими бомбардирами. Первым иностранцем, ставшим лучшим бомбардиром, был югослав Славко Кодрня, который вместе с Фернанду Пейротеу забил больше всех голов в сезоне 1939/40. Первым иностранцем, ставшим обладателем награды, был бразилец Эдмур Рибейру, который забил больше всех голов в сезоне 1959/60. Четыре раза игроки делили титул лучшего бомбардира. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, стала лиссабонская «Бенфика», игроки которой становились лучшими . Чаще всех побеждали португальские футболисты — .

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Сезон — год завоевания футболистом титула.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
 Голы — количество забитых мячей.
 Возраст — возраст игрока на конец сезона.

Рейтинг

По наградам

По клубам

По странам

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Португалии на сайте rsssf.com

Футбольные награды
Футбол в Португалии